Daucus orientalis är en flockblommig växtart som beskrevs av Vines och George Claridge Druce. Daucus orientalis ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
orientalis